Nückel steht für:
 Nückel (Loxstedt), ein Wohnplatz in Bexhövede, Gemeinde Loxstedt, Niedersachsen

Nückel ist der Familienname folgender Personen:
 Albrecht Nückel (1849–1917), deutscher Jurist, Oberlandesgerichtspräsident Köln
 Johann Caspar Nückel (1753–1814), deutscher Jurist, Ratsherr und Hochschullehrer
 Otto Nückel (1888–1955), deutscher Maler
 Thomas Nückel (* 1962), deutscher Politiker (FDP), MdL